Вега, Vega — многозначное слово:
 Вега (Vega) — альфа Лиры, вторая по яркости звезда Северного полушария.
 Вега — серия из 15 ядерных взрывов, проведённых для создания подземных газохранилищ.

Предприятия и организации 
 ОАО «Концерн „Вега“» — в прошлом ЦКБ-17, НИИ-17, МНИИП. Основным направлением концерна являются радиолокационные комплексы авиационного (А-50), наземного и космического (Алмаз-1) базирования, а также комплексы с БЛА и системы, построенные на их основе.
 МАЦ «Вега» — межшкольный астрономический центр города Железнодорожного.
 «Вега» — один из крупнейших производителей бытовой радиотехники в СССР (Бердск, Новосибирская область).
 Опытный завод «Вега» — производитель морских движителей (судовых винтов).
 «Вега» — спецподразделение МВД РФ, существовавшее в 1994—1998 годах.

Техника 
 «Вега» — серия советских межпланетных автоматических станций для исследования планеты Венера и кометы Галлея.
 «Вега» — парусно-паровой барк, китобойное судно, участвовавшее в арктических экспедициях конца XIX века.
 «Вега» — баркентина.
 «Вега» — первый советский калькулятор.
 «Вега» — марка бытовой радиоаппаратуры (акустические системы, усилители звуковых частот, тюнеры, радиоприемники, кассетные деки и проигрыватели виниловых пластинок). Производилась на Бердском радиозаводе (СССР).
 «Вега» — семейство советских фотографических объективов.
 «Вега-2», «Киев-Вега» — советские фотоаппараты, рассчитанные на 16-мм фотоплёнку.
 «Вега», «Вега-С», «Вега-Е» — ракеты Европейского космического агентства.
 «Вега» — один из вариантов советского ЗРК С-200.
 «Вега-312» — бытовая стереофоническая радиола третьего класса, выпущенная в 1974 году Бердским радиозаводом.
 85В6-А «Вега» — российский комплекс радиотехнической разведки.

Топонимы 
 Вега — коммуна в Норвегии.
 Вегаэйн, или архипелаг Вега — архипелаг в Норвегии в фюльке Нурланн.
 Вега — самый крупный остров в составе одноимённого архипелага (Норвегия).
 Вега — остров к северо-востоку от острова Джеймса Росса, близ Антарктического полуострова.
 Вега — город в штате Техас, США.
 Вега — кратер на видимой стороне Луны.
  — населённый пункт в канадской провинции Альберта.

Составные названия 
 Алькала-де-ла-Вега — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Бустильо-де-ла-Вега — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вальдеаркос-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-Альта-дель-Сегура — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мурсия.
 Вега-Баха-дель-Сегура — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Вега-Вальдавия — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-де-Валькарсе — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-де-Вильялобос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-де-Гранада — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.
 Вега-де-Инфансонес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-де-Льебана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Вега-де-Пас — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Вега-де-Руипонсе — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-де-Сан-Матео — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова.
 Вега-де-Санта-Мария — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-де-Тера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-де-Тирадос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-де-Эспинареда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-де-Вальдетронко — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-дель-Гвадалькивир — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Севилья в составе автономного сообщества Андалусия.
 Вега-дель-Кодорно — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Вега-дель-Эсла — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Леон в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вега-Медия-дель-Сегура — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.
 Вильядемор-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильялуэнга-де-ла-Вега — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Итеро-де-ла-Вега — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кастрильо-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Когольос-Вега — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Консепсион-де-ла-Вега — город и муниципалитет в Доминиканской Республике, столица провинции Ла-Вега.
 Кульяр-Вега — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Ла-Вега — провинция Доминиканской Республики.
 Монастерио-де-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Монтехо-де-ла-Вега-де-ла-Серресуэла — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Оса-де-ла-Вега — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Педроса-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Поса-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ренедо-де-ла-Вега — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Риего-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Кристобаль-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мартин-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Сан-Мартин-де-ла-Вега-дель-Альберче — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Хусто-де-ла-Вега — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Санта-Мария-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сантервас-де-ла-Вега — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сенес-де-ла-Вега — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Симанес-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сото-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Уэтор-Вега — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Фресно-де-ла-Вега — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Чурриана-де-ла-Вега — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.

Персоналии

Фамилия 
 Вега, Алекса (род. 1988) — американская актриса
 Вега, Алексис (род. 1997) — мексиканский футболист.
 Вега, Амелия (род. 1984) — доминиканская фотомодель и певица, Мисс Вселенная 2003 года
 Вега, Гарсиласо де ла (1503—1536) — испанский поэт.
 Вега, Георг (Юрий) (1754—1802) — словенский и австрийский математик.
 Вега, Даниэла (род. 1989) — чилийская актриса и певица.
 Вега, Девин (род. 1998) — пуэрто-риканский футболист.
 Вега, Дейвер (род. 1992) — коста-риканский футболист.
 Вега, Жозе Антонио (1957—2002) — испанский серийный убийца.
 Вега, Инка Гарсиласо де ла (1539—1616) — перуанский историк.
 Вега, Исела (1939—2021) — мексиканская киноактриса.
 Вега, Лопе де (1562—1635) — испанский драматург.
 Вега, Макензи (род. 1994) — американская актриса.
 Вега, Марко Тулио (род. 1987) — гондурасский футболист.
 Вега, Марсело (род. 1968) — чилийский футболист.
 Вега, Пас (род. 1976) — испанская актриса.
 Вега, Пастор (1940—2005) — кубинский режиссёр театра и кино.
 Вега, Паулина (род. 1993) — колумбийская модель, победительница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная 2014».
 Вега, Рамон (род. 1971) — швейцарский футболист.
 Вега, Ренни (род. 1979) — венесуэльский футболист.
 Вега, Рикардо де ла (1839—1910) — испанский драматург.
 Вега, Стивен (род. 1998) — колумбийский футболист.
 Вега, Сюзанна Надайн (род. 1959) — американская певица.
 Вега, Леандро (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Делла Вега, Тиагу (род. 1984) — бразильский гитарист.
 Вега, Эдисон (род. 1990) — эквадорский футболист.

Составные фамилии 
 Вега Гутьеррес, Сабрина (род. 1987) — испанская шахматистка.
 Гарсиа Вега, Лоренсо (1926—2012) — кубинский поэт и прозаик.
 Лопес-Вега, Мартин (род. 1975) — испанский поэт и прозаик, пишет на испанском и астурийском языках.
 Муньос Вега, Пабло (1903—1994) — эквадорский кардинал, иезуит.
 Рубин-Вега, Дафна (род. 1969) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Фернандес де ла Вега, Мария Тереса (род. 1949) — испанский политик, близка к ИСРП, хотя никогда не вступала в её ряды.

Вымышленные персонажи 
 Вега — вымышленный герой серии видеоигр Street Fighter от японской компании Capcom.
 Вега, Винсент — гангстер, персонаж фильма «Криминальное чтиво», роль исполнил Джон Траволта.
 Вега, Вик (Мистер Блондин) — персонаж фильма «Бешеные псы», роль исполнил Майкл Мэдсен.

Псевдонимы 
 Агата Вега (род. 1997) — венесуэльская порноактриса.
 Мария Вега (настоящее имя Мари́я Никола́евна Волы́нцева, по мужу Ланг; 1898—1980) — российская поэтесса, известная в эмигрантских кругах.

Прочее 
 Вега — футбольный клуб из Одессы, основанный в 1912 году по личному поручительству секретаря Одесской футбольной лиги Джона Герда.
 Гарсиласо де ла Вега — стадион, расположенный в древней столице Перу, Куско.
 Вега — планета и созвездие из аниме Грендайзер.
 Вега — один из коэффициентов в модели Блэка — Шоулза.

См. также 
 Лопе де Вега: Распутник и соблазнитель — драма 2010 года совместного производства Испании и Бразилии, рассказывающая о молодости драматурга Лопе де Веги.
 Вега (Vega) — один из крупнейших представителей украинского рынка фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных.
 Vega (значения)